Равали има више значења:
 Округ Равали (Монтана)
 Равали (Монтана)